«Code Red» puede referirse a:

Música 
 Code Red (1999), álbum de Sodom.
 Code Red (1993), álbum de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Cine y televisión 
 Code Red (1981-1982), serie de TV de Estados Unidos.